Gemantar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gemantar, Wonogiri, by, Jawa Tengah, 
 Gemantar, Sragen, by, Jawa Tengah, 
 Gemantar, Karanganyar, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar